Příjmení Panocha je jedno z několika českých příjmení odvozených od pojmu panoš. Uvedená četnost přechýleného tvaru je ovlivněna skutečností, že jde současně i o přechýlený tvar příjmení Panoch.

Známí nositelé tohoto příjmení 
 František Panocha – český lékař, zakladatel nemocnice v Turnově
 Jiří Panocha (* 1950) – český houslista
 Panochovo kvarteto
 Petr Panocha – český zpěvák, v letech 1994–2005 člen skupiny Maxim Turbulenc
 Václav Panocha (1913–1945) – český skaut a účastník protinacistického odboje padlý v boji

Česká příjmení